Наталі Деші і Мейлен Ту були чинними чемпіонками, але цього разу Ту не брала участі.

Деші виступала в парі з Емілі Луа, але в півфіналі їх перемогли Барбара Шетт і Патті Шнідер.

Шетт і Шнідер виграли титул, перемігши у фіналі Маріон Бартолі і Стефані Коен-Алоро з рахунком 2–6, 6–2, 7–6 (7–5).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Даніела Гантухова /  Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Наталі Деші /  Емілі Луа (півфінал)
 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (чемпіонки)
 Сільвія Фаріна-Елія /  Оса Свенссон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Open Gaz de France 2003 Doubles Draw

Парний розряд
Open Gaz de France